Лез () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 100 км на південний захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2019 року Лез і Сен-Беа було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Беа-Лез.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Гаронна